Пентаго́н (от  — пятиугольник):

 Пентагон — правильный пятиугольник.
 Пентагон — здание Министерства обороны США, имеющего форму правильного пятиугольника.
 Пентагон — станция Вашингтонгского метро.
 Пентагон (компьютер) — популярный в СССР домашний ПК,  клон компьютера ZX Spectrum.
 PENTAGON — южнокорейский бой-бенд сформированный в 2016 году.
Пентагон-младший — мексиканский рестлер.

См. также 

 Пентаграмма — древний символ, пятиконечная звезда.
 Пятиугольник — многоугольник с пятью углами.